

Cinema 
 Rituals, il trekking della morte (Rituals) – film del 1977 diretto da Peter Carter

Musica 
 Rituals  – EP dei Bush Tetras del 1981
 Rituals  – album dei Neon del 1985
 Rituals  – album di John Zorn del 2005
 Rituals  – album dei Rotting Christ del 2016

Televisione 
 Rituals  – soap opera statunitense